Waldmannshofen ist der Name folgender Orte:

 Waldmannshofen (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Waldmannshofen (Eschach), Weiler in der Gemeinde Eschach im Ostalbkreis in Baden-Württemberg